Pölevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pölevattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,  (1,4 ha)
Pölevattnet (Svarteborgs socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (1,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn